Шлюз — российская музыкальная группа, исполняющая ска-панк.

История группы 
Группа «Шлюз» была основана осенью 1999 года в Москве. В первоначальный состав входили: Оксана Олишевская (Аксана Цветы) — вокал, Александр Усачёв — гитара, Владислав Тарасов — бас-гитара, Алексей Смирнов — ударные, Владислав Дашкевич — труба, Александр Кузнецов — тромбон.

В том же году группа выпускает дебютный альбом «Гады» на независимом лейбле (в 2000 он был переиздан фирмой грамзаписи Фили / FeeLee Record Company).

В 2003 году на лейбле BRP Records выходит второй альбом группы «Пойся, песня!».

В 2003 и 2004 участвует в "Байк-шоу"

В 2007 году группа выпускает третий альбом «Лестница», в записи альбома также принимали участие Родионов Владимир (Ульи), Сергей Миланин (Cabernet Deneuve), Константин Савельевских и Артём Серяков. Презентация альбома состоялась в клубе Б2 14 октября.

В 2007 году с клипом «Празднику Стоп!» группа заняла второе место в конкурсе «Видеомузыкант», проводимом Rambler.Vision и порталом Звуки. РУ..

В 2009 году группа принимала участие в фестивале «Ска в большом городе-2», а в 2011 участвовала в фестивале «Пустые холмы».

В сентябре 2011 года вышел четвертый студийный альбом группы - "Прилично".

7 марта 2013 года группа дала прощальный концерт в московском клубе "Билингва"

Состав группы 
Действующий состав группы
Аксана Цветы — вокал
Александр Усачев — гитара
Тарас Конак — бас-гитараАлексей Сахаров — барабаны
Владислав Дашкевич — труба
Андрей Разиньков — тромбон
Владислав Тарасов —  директор группы (ex-бас-гитара)Бывшие участники

Александр Кузнецов — тромбон.
Дмитрий Хлебников — тромбон (с 2001 года).
Ксения Олейникова — саксофон (с 2003 года).
Костя Савельевских — басист
Александр «Фукс» Фуковский — клавишные, саксофон (бывший участник группы Приключения Электроников)
Алексей Смирнов — барабаны.

Дискография 
Альбомы
 1999 — Гады!
 2003 — Пойся, песня!
 2007 — Лестница
 2009 — Сингл
 2011 — Прилично

 Другие проекты 
 2003 — «Небо И Земля — Небо» (АнТроп) (Трибьют Бориса Гребенщикова)7. Шлюз — Музыка Серебряных Спиц
 2005 - Ramoneskidz: Russian DIY Tribute to the Ramones (Sheena Is A Punk Rocker)
 2010 - Tribute to Distemper (Мечта)

Видео 
 ПРАЗДНИКУ СТОП!  https://www.youtube.com/watch?v=KXeVV0RU1BU — Производство «У-СТУДИЯ», режиссёр Владимир Родионов
 АКТРИСА https://www.youtube.com/watch?v=VxGxm5EGkjM Производство «У-СТУДИЯ», режиссёр Владимир Родионов

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Шлюз в эфире телеканала A-ONE
http://www.zvuki.ru/R/P/6493/ справка о группе
http://www.zvuki.ru/A/P/18229/review/ Статьи в порядке публикации (2001—2009)
http://www.zvuki.ru/R/P/13875/ Интервью: «6 лет в кильватерном строю» (от 09.10.2005)
https://web.archive.org/web/20160304063650/http://www.cans.ru/showthread.php?t=4736 Интервью группы Шлюз для cans.ru в рамках проекта New Wave
http://www.altstav.ru/knowledge/kb_show.php?id=26 Интервью Аксаны Цветы
https://web.archive.org/web/20180207124835/http://photo.qip.ru/users/under5s/1193637/ Фотоальбом «16 октября ДР гр. Шлюз @ Б2 (Мск)»
http://www.echo.msk.ru/programs/argentum/57201/ Группа Шлюз на радио «Эхо Москвы» в программе «Аргентум» 17 декабря 2007

Ска-группы России
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году